Hannes Johansson, född 23 juli 1993 i Växjö, är en svensk ishockeyspelare som för närvarande spelar i Hockeyettan för Nybro Vikings IF. Johanssons moderklubb är Tingsryds AIF med vilka han gjorde debut i Hockeyallsvenskan säsongen 2011/2012. Han spelade sedan med klubben till 2019 då han gjorde en spektakulär övergång till konkurrerande Karlskrona HK mitt under säsongen. Till 2020 var han tillbaka i Tingsryd och ett år senare skrev han på för Nybro Vikings. Totalt har Johansson sommaren 2021 gjort 247 matcher i Hockeyallsvenskan under 8 säsonger och 53 matcher i Hockeyettan.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1993
Levande personer
Män
Personer från Växjö kommun
Spelare i Karlskrona HK
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Tingsryds AIF
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare